Die Flandern-Rundfahrt 2019 war die 103. Austragung der Flandern-Rundfahrt, einem eintägigen Straßenradrennen. Es wurde am 7. April 2019 über eine Distanz von 270,1 km ausgetragen. Es war das 14. Rennen in der UCI WorldTour 2019 und das zweite Monument nach Mailand-Sanremo. Das Rennen wurde von Alberto Bettiol vor Kasper Asgreen und Alexander Kristoff gewonnen.

Zum 16. Mal ausgetragen wurde die Flandern-Rundfahrt der Frauen mit Start und Ziel in Oudenaarde über 159,2 Kilometern. Der Wettbewerb gehörte zur UCI Women’s WorldTour 2019 und war das sechste Rennen. Siegerin wurde Marta Bastianelli vor Annemiek van Vleuten und Cecilie Uttrup Ludwig.

Männer

Teilnehmende Mannschaften

Ergebnis

Frauen

Teilnehmende Mannschaften

Rennergebnis

Weblinks

Einzelnachweise 

2019
Radrennen 2019